Александр Фоминых:
 Фоминых, Александр Иванович (род. 1959) — советский и российский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Фоминых, Александр Яковлевич (1901—1976) — корпусной комиссар, генерал-лейтенант, член Военного совета Западного Особого военного округа.
 Фоминых, Александра Матвеевна (1925 — ?) — Герой Социалистического Труда.